– japoński polityk, członek kolejno obu izb parlamentu, minister obrony i wiceminister spraw zagranicznych Japonii.

Życiorys 
Urodził się 1 kwietnia 1959 r. w prefekturze Yamaguchi. Jego rodzicami byli Shintarō Abe i Yōko Abe (z domu Kishi). Zaraz po urodzeniu został adoptowany przez bezdzietnego wuja Nobukazu Kishi i otrzymał jego nazwisko, co zaaranżował jego dziadek Nobusuke Kishi. Również pierwsze lata życia spędził w domu dziadka. W dzieciństwie nie wiedział o swojej adopcji, w przeciwieństwie m.in. do starszego brata Shinzō Abego. W 1981 r. ukończył studia ekonomiczne na Uniwersytecie Keiō i podjął pracę w Sumitomo Corporation.

W 2004 r. został wybrany do Izby Radców w jednym z okręgów prefektury Yamaguchi z ramienia Partii Liberalno-Demokratycznej. W sierpniu 2008 r. został wiceministrem obrony w rządzie Yasuo Fukudy, ale już miesiąc później powstał rząd Tarō Asō, w którym jednak Kishi utrzymał stanowisko. W 2010 r. został ponownie wybrany do Izby Radców, a w rok później objął w niej funkcję przewodniczącego Komisji Specjalnej ds. Okinawy i Problemów Północnych. W 2012 r. został wybrany członkiem Izby Reprezentantów z 2. okręgu Yamaguchi, który niegdyś reprezentowali jego dziadek i brat dziadka Eisaku Satō, a który do 2012 r. był w rękach konkurencyjnej Partii Demokratyczej.

W parlamencie angażował się w kwestie bezpieczeństwa, ale także aktywnie brał udział w rozwijaniu stosunków z Tajwanem. Od 2013 r. sprawował funkcję wiceministra spraw zagranicznych w gabinecie Shinzō Abe. W kolejnym roku ponownie został członkiem Izby Reprezentantów, a od stycznia 2016 r. pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych, zaś w sierpniu tego samego roku objął posadę wiceministra spraw zagranicznych w kolejnym rządzie Shinzō Abe. W 2017 r. ponownie wygrał wybory do Izby Reprezentantów, a w następnym roku objął kierownictwo Komisji Bezpieczeństwa Izby Reprezentantów. W 2020 r. objął stanowisko ministra obrony. Jest zwolennikiem poprawki do konstytucji, która rewiduje jej pacyfistyczny charakter – podczas kampanii w 2012 r. opowiadał się nawet za rozwojem potencjału nuklearnego, ale po objęciu funkcji ministra obrony wycofał się z tego postulatu.

Od 2022 r. porusza się na wózku w związku z chorobą narządu ruchu. Po zamordowaniu Shinzo Abe został odwołany w sierpniu 2022 r. ze stanowiska z związku z powiązaniami z Kościołem Zjednoczeniowym – oficjalnie z powodów zdrowotnych.

Przypisy 

Absolwenci Uniwersytetu Keiō
Japońscy ministrowie obrony
Urodzeni w 1959